Brouch est le nom de plusieurs localités:

 Brouch, section de la commune luxembourgeoise de Helperknapp
 Brouch, section de la commune luxembourgeoise de Biwer

Voir aussi 
 

Homonymie de localités